Aïn El Hadjar se poate referi la:
Aïn El Hadjar, localitate în provincia Bouira, Algeria
Aïn El Hadjar, localitate în provincia Saïda, Algeria